CCFF est une abréviation du Congrès de la culture française en Floride
 CCFF est une abréviation des Comités communaux feux de forêts
 CCFF est une abréviation du Copenhagen Catalan Film Festival
 CCFF est une abréviation de la Christopher Columbus Fellowship Foundation